La Liga 2002-03 var den 70. sæson siden oprettelsen af ligaen.

Tabel

Topscorerlisten (El Pichichi) 

Fodboldsæson 2000-01